Sevdal ist der Familienname von:
 Ansy Sevdal (* 1993), färöische Fußballspielerin
 Heidi Sevdal (* 1989), färöische Fußballspielerin